Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Ávila. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 05000.

 
Avila